Prisoner of Love (nummer uit 1931), een nummer populair gemaakt door Russ Columbo en nieuw leven ingeblazen door onder anderen Billy Eckstine, Perry Como, James Brown en Frank Sinatra
 Prisoner of Love (Miami Sound Machine), een single van de Amerikaanse band Miami Sound Machine
 Prisoner of Love (Tin Machine), een nummer van de Britse hardrockband Tin Machine
 Prisoner of Love (Hikaru Utada), een single van de Japanse zangeres Hikaru Utada
 Prisoner of Love (boek), een boek geschreven door Jean Genet
 Prisoner of Love (film), een Canadees-Amerikaanse film met onder anderen Naomi Campbell